Piotr Majewski – dziennikarz (1962-)
 Piotr Majewski – dziennikarz (1970-)
 Piotr M. Majewski – historyk (1972-)
 Piotr Majewski – historyk i muzealnik, prof. dr hab., dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
 Piotr Majewski – wioślarz, mistrz Polski

Przypisy